È noto soprattutto per avere suonato nel gruppo Jamiroquai dal 1992 al 2002.

Carriera 
 Ha lasciato il gruppo il 29 aprile 2002 durante il A Funk Odyssey Tour per dedicare più tempo alla famiglia e per ragioni artistiche.

È stato manager e produttore artistico del gruppo indie pop inglese The Hoosiers e proprietario degli Angelic Recording Studios nei pressi di Banbury.

Ne è stato pubblicamente annunciato il decesso nell'aprile 2017 da parte dei suoi ex colleghi di Jamiroquai.

Discografia

Con Jamiroquai
 1993 - Emergency on Planet Earth
 1994 - The Return of the Space Cowboy
 1996 - Travelling Without Moving
 1999 - Synkronized
 2001 - A Funk Odyssey

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni